Пе́рше Тра́вня —  село в Україні,  Сумській області, Сумському районі. Населення становить 12 осіб. Орган місцевого самоврядування - Марківська сільська рада.

Після ліквідації Білопільського району 19 липня 2020 року село увійшло до Сумського району.

Географія 
Село Перше Травня розташоване біля витоків річки Сула, нижче за течією на відстані 2 км розташоване село Марківка.

До села примикає содовий масив.

Історія 
 Село постраждало внаслідок геноциду українського народу, проведеного урядом СССР 1923-1933 та 1946-1947 роках.

Економіка 
 Пасіка.

Посилання 
 Погода в селі 

Білопільський район
Села Сумської області
Населені пункти Сумського району